PSR steht für:
 Pacte socialiste pour le renouveau, togoische Partei
 Latvijas PSR (Padomju Sociālistiskā Republika), die ehemalige Lettische Sozialistische Sowjetrepublik 
 Partei der Sozialrevolutionäre, ehemalige russische Partei
 Patellarsehnenreflex Synonyme: Quadricepsreflex, Quadricepssehnenreflex, "Kniescheibenreflex"
 Partido Socialista Revolucionário, ehemalige portugiesische Partei
 PHP Standard Recommendation, Standards im Umfeld der Programmiersprache PHP
 Power Structure Research, ein Zweig der Eliteforschung
 Powiat Średzki (Großpolen), als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen
 Primary Surveillance Radar, siehe Primärradar
 Problem Steps Recorder (PSR.exe), Problemaufzeichnungsprogramm von Microsoft Windows (ab Version 7)
 Pulsating Source of Radio emission, siehe Pulsar
 Flughafen Pescara, nach dem IATA-Code
 Radio PSR (Privater Sächsischer Rundfunk), privater Radiosender in Sachsen 
 Yamaha PSR (PortaSound Regular), eine Keyboardreihe der Firma Yamaha

psr steht für:
 Lingua Gestual Portuguesa (ISO-639-3-Code), portugiesische Gebärdensprache

Abkürzung